Ted White – scrittore di fantascienza e critico musicale
Ted White – attore e stuntman
Ted White – manager discografico ed ex marito della cantante Aretha Franklin